Stutzen steht für:
 Stutzen (Kleidung), eine Strumpfart
 Stutzen (Waffe), ein kurzes Jagdgewehr
 Stutzen (Gefieder), das Beschneiden von Schwungfedern, um die Flugfähigkeit von Vögeln einzuschränken
 ist eine österreichische Bezeichnung für ein Fleischteil, siehe Wiener Teilung
 ein kurzes Rohrstück, das an einem anderen (Hohl-)Körper angesetzt ist:
 den Einfüllstutzen beim Kraftstofftank
 der Auslaufstutzen eines Kraftstoffkanisters
 den Einlauftrichter einer Dachrinne
 die Tülle an einem Getränkekarton oder einem Blechkanister für Flüssigkeiten; siehe Tülle (Ausguss)
 der rohrförmige Ansatz an Werkzeug, in den ein Stiel gesteckt oder geschraubt werden kann; siehe Tülle (Werkzeug)
 im übertragenen Sinne auch jeden anderen kurzen bzw. kompakten (zylindrischen) Ansatz an einem Körper, z. B. einem Schildzapfen

Siehe auch:
 Stütze
 Stutzer